Jean-Christophe peut désigner :
 Jean-Christophe, roman de Romain Rolland ;
 Jean-Christophe, personnage de l'univers de Winnie l'ourson ;
 Jean-Christophe, série télévisée française.

Prénom 

Prénom masculin
Prénom français